Національний гімн Коста-Рики () — державний гімн Коста-Рики. Музика гімну була написана в 1852 році Мануелем Марією Гутьерресом. У 1903 році були прийняті слова Хорхе Марії Селедона Бренеса. Остаточне затвердження гімн отримав у 1949 році.

Іспанський текст гімну 
 Noble patria, tu hermosa bandera 
 expresión de tu vida nos da; 
 bajo el límpido azul de tu cielo 
 blanca y pura descansa la paz.

 En la lucha tenaz, 
 de fecunda labor 
 que enrojece del hombre la faz, 
 conquistaron tus hijos 
 labriegos sencillos 
 eterno prestigio, estima y honor.

 ¡Salve, o tierra gentil! 
 ¡Salve, o madre de amor! 
 Cuando alguno pretenda 
 tu gloria manchar, 
 verás a tu pueblo valiente y viril, 
 la tosca herramienta en arma trocar.

 Salve oh Patria tu pródigo suelo, 
 dulce abrigo y sustento nos da; 
 bajo el límpido azul de tu cielo 
 ¡vivan siempre el trabajo y la paz!

Посилання 
 Гімн на сайті nationalanthems.info 

Коста-Рика
Національні символи Коста-Рики
Іспаномовні пісні